CAF eller Caf kan syfta på: 

 Caf – den afrikanska fotbollskonfederationen, grundad 1957
 CAF – ett spanskt företag, se Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
 CAF – landskod i ISO 3166-1 för Centralafrikanska republiken